Brunträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nörd-Brunträsket, sjö i Norsjö kommun,  (12,8 ha)
Sör-Brunträsket, sjö i Norsjö kommun,  (7,01 ha)
Brunträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (43,2 ha)
Brunträsket (Malå socken, Lappland, 723196-164448), sjö i Malå kommun,  (1,74 km²)
Brunträsket (Malå socken, Lappland, 723874-162190), sjö i Malå kommun,  (22,9 ha)
Lill-Brunträsket, sjö i Malå kommun,  (32,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn